Малое Красново — деревня в Череповецком районе Вологодской области.

Входит в состав Ягановского сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Ягановский сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Череповца — 47 км, до центра муниципального образования Яганово — 17 км. Ближайшие населённые пункты — Большое Красново, Карельская Мушня, Высокая.

По данным переписи в 2002 году постоянного населения не было.

Примечания

Ссылки 
  в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Череповецкого района